Die Bezeichnung Friedensinstitut tragen

 Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm
 Vlaams Vredesinstituut, Brüssel
 Peace Research Institute at the University of Tampere, Finnland